Obhájcem titulu byl Švýcar Roger Federer, který nestačil ve čtvrtfinále na loňského finalistu Švéda Robina Söderlinga. Tím skončila Federerova rekordní série 23 semifinále na turnajích Grand Slamu v řadě.

Popáté triumfoval Španěl Rafael Nadal, který se tak v žebříčku ATP vrátil na pozici světové jedničky. Na rekordní počet šesti vítězství Švéda Björna Borga mu tak po tomto titulu scházela jediná výhra.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Novak Djoković (čtvrtfinále)
  Andy Murray (4. kolo)  Robin Söderling (finále)
  Andy Roddick (3. kolo)
  Fernando Verdasco (4. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (4. kolo, odstoupil pro zranění)
  David Ferrer (3. kolo)
  Marin Čilić (4. kolo)
  Michail Južnyj (čtvrtfináles)
  Fernando González (2. kolo)
  Gaël Monfils (2. kolo)
  Ivan Ljubičić (3. kolo)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Juan Carlos Ferrero ''(3. kolo)
| width=50% |
<li> John Isner (3. kolo)
<li> Sam Querrey (1. kolo)
<li> Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
<li> Stanislas Wawrinka (4. kolo)
<li> Tommy Robredo (1. kolo)
<li> Jürgen Melzer (semifinále)
<li> Ernests Gulbis (1. kolo)<li> Thomaz Bellucci (4. kolo)
<li> Marcos Baghdatis (3. kolo)
<li> Juan Mónaco (1. kolo)<li> Feliciano López (1. kolo)<li> Lleyton Hewitt (3. kolo)
<li> Albert Montañés (3. kolo)
<li> Philipp Kohlschreiber (3. kolo)
<li> Victor Hănescu (3. kolo)
<li> Guillermo García-López (2. kolo)''
|}

Pavouk

Finálová část

Horní polovina

Sekce 1

Sekce 2 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= M Čilić
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Mello
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2='''6
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=1
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= D Tursunov
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{Nowrap| D Gimeno Traver}}
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= L Mayer
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Stachovskij
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Benneteau
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= E Gulbis
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=0
| RD1-score08-4=r
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=29
| RD1-team09= A Montañés
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= S Galvani
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Robert
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Kamke
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= N Lapentti
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=63
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Dent
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= L Recouderc
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= R Söderling
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= M Čilić
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Mayer
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= J Benneteau
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=29
| RD2-team05= A Montañés
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= T Kamke
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Dent
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= R Söderling
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= M Čilić
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=65
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= L Mayer
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5=4

| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= R Söderling
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4='''6
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=10
| RD4-team01= M Čilić
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

Sekce 3 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= A Murray
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Gasquet
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=1

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= JI Chela
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= R Sweeting
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=64
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P-H Mathieu
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-score05-4=r
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Granollers
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= J Witten
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= M Baghdatis
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Golubev
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= S Devvarman
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Chiudinelli
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5='''6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13={{nowrap| É Roger-Vasselin}}
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Kevin Anderson
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= J Aguilar
| RD1-score15-1=67
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= A Murray
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= JI Chela
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Granollers
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= M Baghdatis
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=6
| RD2-score4-5= 

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Chiudinelli
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=67
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= A Murray
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=0
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=25
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= J Isner
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= A Murray
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=15
| RD4-team02=

Sekce 4 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= M Južnyj
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Przysiężny
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Yani
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=10
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Lacko
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=65
| RD1-score04-5=12

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Petzschner
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=7
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= C Ball
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=9

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Troicki
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= T Robredo
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=3
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=32
| RD1-team09=

Dolní polovina

Sekce 5

Sekce 6

Sekce 7 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= F Verdasco
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Kunicyn
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= F Serra
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Russell
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= S Ventura
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Seppi
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Beck
| RD1-score07-1=67
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= P Kohlschreiber
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= N Almagro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=7
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= R Haase
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=63
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Vliegen
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Darcis
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Clément
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Dolgopolov
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=6

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Thiago Alves
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= F González
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= F Verdasco
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=0
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= F Serra
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Seppi
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=30
| RD2-team04=

Sekce 8

Reference 
 Kvalifikace mužů

Mužská dvouhra